Louis d'Estampes ( - ) est un écrivain antimaçonnique français.

Biographie 
Louis d'Estampes appartenait à la Maison d'Estampes.

Thèses 
Dans son livre écrit avec Claudio Jannet, il accuse la franc-maçonnerie de complot pour instaurer la Révolution française.

Publications 

 Londres Londres sur Gallica, 1861
 Le pèlerinage de Rome, Le pèlerinage de Rome sur Gallica, Saint-Brieuc, 1877
 La Franc-maçonnerie et la Révolution (avec Claudio Jannet), Avignon, Seguin frères, 1884. La Franc-maçonnerie et la Révolution
 La France au pays noir, La France au pays noir sur Gallica Bloud et Barral, 1892

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Essayiste français du XIXe siècle
Écrivain français du XIXe siècle
Auteur d'ouvrage antimaçonnique
Théoricien du complot français
Naissance en avril 1829
Décès en mai 1898
Décès à 69 ans